Kiplagat je africké jméno, které pochází z jazyka Kalendžinů a vzniklo spojením předpony kip- (syn) a jména Lagat. Jeho nositeli jsou:

 Benjamin Kiplagat (* 1989), ugandský atlet
 Boaz Kiplagat Lalang (* 1989), keňský atlet
 Edna Kiplagatová (* 1979), keňská atletka
 Florence Kiplagatová (* 1987), keňská atletka
 Levy Kiplagat Sang (* 1981), keňský judista
 Lornah Kiplagatová (* 1974), nizozemská atletka
 Silas Kiplagat (* 1989), keňský atlet